De Engelstalige term Gold rush, in het Nederlands als Goldrush geschreven, is een term voor een massale migratie naar recent ontdekte goudvelden.

Hiervan afgeleid kan Gold rush of Gold Rush ook verwijzen naar:


Film en televisie
 Gold Rush (televisieserie), een televisieprogramma op Discovery Channel
 The Gold Rush, een stomme film uit 1925 onder regie van Charlie Chaplin

Attracties in pretparken
 Gold Rush (Bellewaerde), een stunt- en diveshow in het Belgische dieren- en attractiepark Bellewaerde
 Gold Rush (Attractiepark Slagharen), een achtbaan in het Nederlandse Attractiepark Slagharen
 Gold Rush (Loudoun Castle), een achtbaan in het Schotse pretpark Loudoun Castle
 Gold Rush (Rainbow's End), een achtbaan van eigen makelij doorheen een mijntunnel in het Nieuw-Zeelandse attractiepark Rainbow's End

Andere
 Gold Rush!, een computerspel uit 1988 van Sierra On-line

Zie ook
 Goudkoorts
 After the gold rush (doorverwijspagina)